

Боринка — річка в Удмуртії, права притока Пичаса
 Боринка — річка в Московській та Калузькій областях, ліва притока Протви
 Боринка — присілок, Можгинський район, Удмуртія